Мете́льский — фамилия
 Метельский, Валерий Моисеевич (1942—2016) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Метельский, Виктор Трофимович (1926—1987) — советский футболист.
 Метельский, Георгий Васильевич (1911—1996) — русский писатель и поэт.
 Метельский, Дмитрий Савельевич (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Метельский, Леонид Валерианович (род. 1937) — советский и российский журналист, партийный и общественный деятель.

 Метельская, Елизавета Моисеевна (1908—1991) — актриса и сценарист.